Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeremy Bates che ha battuto in finale Andrew Foster 6-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Jeremy Bates (Campione)
 Arne Thoms (primo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)
 Lionnel Barthez (semifinali)

 Dick Norman (primo turno)
 Assente
 Juan Luis Rascón Lope (primo turno)
 Neil Borwick (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1995